

Geografia
 Călini – località nel comune rumeno di Colonești

Persone
 Calini – nobile famiglia di Brescia
 Annibale Calini – patriota italiano
 Emilia Calini – politica italiana
 Lodovico Calini – cardinale italiano
 Muzio Calini – vescovo cattolico e scrittore italiano